Johannes Marcus, metgezel van apostel Paulus en Barnabas en traditioneel geïdentificeerd als
 Marcus (evangelist), volgens de christelijke traditie de auteur van het Evangelie volgens Marcus
 Marcus (praenomen), Romeins praenomen
 Marcus (automerk), een van de oudste auto's ter wereld
 Marcus (Iowa), plaats in de VS
 Marcus (usurpator) † 406, kortstondig keizer van Britannia
 Marcus (Washington), plaats in de Verenigde Staten
 Markus (zanger), Duits zanger
 Marcus (zoon van Basiliscus), Oost-Romeinse keizer in de 5e eeuw
 Marcus Aurelius, Romeins keizer-filosoof
 Paus Marcus, paus in 336

Achternaam 
 Johan Coenraad Marcus 1872-1925?, Surinaams schrijver